Bloomville podría referirse a las siguientes poblaciones estadounidenses:

 Bloomville (Nueva York); o
 Bloomville (Ohio).

en:Bloomville